Группа 2 отборочного турнира чемпионата мира 2019 в зоне УЕФА состоит из пяти команд: Швейцарии, Шотландии, Польши, Белоруссии и Албании. Жеребьёвка турнира состоялась 25 апреля 2017 года.

Матчи в группе прошли в два круга с 17 сентября 2017 по 4 сентября 2018 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира. Команда занявшая второе место имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

6 мячей

  Лара Дикенманн

5 мячей

  Ева Пайор

4 мяча

  Эрин Катберт

  Джейн Росс

3 мяча

  Агнешка Винчо

  Виола Каллигарис

  Ким Литтл

2 мяча

  Меги Доци
  Эвелина Камчик
  Рамона Бахманн

  Флорияна Исмаили
  Ана-Мария Црногорчевич
  Лиза Эванс

  Клэр Эмсли

1 мяч

  Лавди Беголли
  Люси Гжини
  Кендреса Красники
  Гельдона Морина
  Карина Ольховик
  Анастасия Харланова
  Анастасия Шлапакова

  Анастасия Шуппо
  Анастасия Щербаченя
  Агата Гусчора
  Катаржина Далещик
  Александра Сикора
  Агата Тарчиньская
  Джесика Яшек

  Ванесса Бернауэр
  Яна Бруннер
  Лиа Вялти
  Рахель Кивик
  Джеральдин Ройтелер
  Фиона Браун
  Зои Несс

1 автогол

  Лавди Беголли
  Валерия Карачун

  Анна Козюпа

  Софи Хоуард

Примечания

Ссылки 
 Положение команд

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019